О’Бэннон () — имя собственное; распространено в виде фамилий.

Известные носители 
 О’Бэннон, Дэн (1946—2009) — американский сценарист и кинорежиссёр.
 О’Бэннон, Кит — ирландский велогонщик, чемпион Ирландии в гите на 1 км (1997, 2001, 2003, 2005).
 О’Бэннон, Рокни (род. 1955) — продюсер и писатель.
  (1930—2003) — американский политик, губернатор штата Индиана (1997—2003).
  (род. 1975) — американский баскетболист и тренер, чемпион Польши в составе клуба «Шлёнск» (2000) и Японской суперлиги в составе «Токио Алварк» (2007).
 О’Бэннон, Эд (род. 1972) — американский профессиональный баскетболист.

См. также